Osoby o tym nazwisku:
 Gábor Fodor – węgierski polityk
 Jerry A. Fodor – amerykański filozof umysłu i naukowie
 Joséphine Fodor-Mainvielle – francuska śpiewaczka
 Marcell Fodor – węgierski piłkarz
 Renata Fodor – węgierska szpadzistka